Сульт, Никола Жан де Дьё (1769—1851) — Главный маршал Франции.
 Сульт, Пьер-Бенуа (1770—1843) — дивизионный генерал, младший брат предыдущего.

См. также 
 Сент-Аман-Сульт  (до 1851 года Сент-Аман-ла-Бастид) — родной город маршала, переименованный в его честь.
 Бульвар Сульт — улица в Париже, один из маршальских бульваров.
 Мониторы типа «Маршал Сульт» — тип британских артиллерийских кораблей